Linyi kan syfta på:

 Linyi – en stad på prefekturnivå i Shandong-provinsen i östra Kina
 Linyi, Yuncheng – ett härad i Shanxi-provinsen
 Linyi, Dezhou – ett härad i Shandong
 Linyi (köping) – en köping i provinsen Shandong

WP:Projekt Kina